Philip Hoffman (polityk)
 Philip Seymour Hoffman